Autostrada Pedemontana Lombarda (Autostrada A36) – autostrada, in parte in costruzione, da Cassano Magnago (VA) a Osio Sotto (BG)
 Autostrada Pedemontana Piemontese  – progetto di autostrada da Biella (BI) a Ghemme (NO)
 Pedemontana Abruzzo-Marche  – strada extraurbana, in parte in costruzione, da Castel di Lama (AP) ad Archi (CH)
 Pedemontana Veneta  – superstrada a pagamento in costruzione da Montecchio Maggiore (VI) a Spresiano (TV)
 ex Strada statale 565 della Pedemontana (Strada statale 565 di Castellamonte) – strada provinciale da Ivrea (TO) a Salassa (TO)
 Strada statale 687 Pedemontana delle Marche  – strada statale da Sant'Angelo in Vado (PU) a Lunano (PU)
 Pedemontana Emiliana – strada provinciale prevalentemente extraurbana dell'Emilia-Romagna, in parte in costruzione e in parte in progetto, che corre a sud della via Emilia collegando la città metropolitana di Bologna alla provincia di Parma